

Patronyme 

 Félix Pichot-Duclos, général de brigade français (1821-1895)
 René Pichot-Duclos, général de brigade français (1874-1968), fils de Félix
 Jean Pichot-Duclos, général de brigade français (1935-2014), fils de René